Religió: la canonització és la declaració oficial de la santedat d'una persona difunta per part d'una confessió cristiana o església.
 Informàtica: la canonització és el procés per convertir dades que tenen més d'una representació possible en una forma "estàndard", "normal", o canònica.